Арвизу има више значења:

 Арвизу, Љантера (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Арвизу, Јонке и Таљер Меканико (Рајон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику